Costa Rica
Monteverde, település Puntarenas tartományban

 Olaszország
Monteverde, település Avellino megyében